Песча́ное — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Песчаное — село в Карабалыкском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Песчаное — село в Качирском районе Павлодарской области.

Россия 
 Песчаное — село в Смоленском районе Алтайского края.
 Песчаное — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Песчаное — село в Лиманском районе Астраханской области.
 Песчаное — село в Ивнянском районе Белгородской области.
 Песчаное — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Песчаное — село в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Песчаное — посёлок в Светловском городском округе Калининградской области.
 Песчаное — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Песчаное — село в Беловском районе Курской области.
 Песчаное — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Песчаное — село в Илекском районе Оренбургской области.
 Песчаное — село в Михайловском районе Приморского края.
 Песчаное — село в Ровенском районе Саратовской области.
 Песчаное — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Песчаное — деревня в Казанском районе Тюменской области.
 Песчаное — село в Троицком районе Челябинской области.
 Песчаное — село в Увельском районе Челябинской области.
 Песчаное — посёлок в Шелковском районе Чечни.

Россия/Украина 
 Песчаное — село в Бахчисарайском районе Крыма.

Украина 
 Песчаное — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Песчаное — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Песчаное — село в Покровском районе Донецкой области.
 Песчаное — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Песчаное — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Песчаное — село в Кременском районе Луганской области.
 Песчаное — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Песчаное — село в Старобельском районе Луганской области.
 Песчаное — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Песчаное — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Песчаное — прежнее название села Нагорное в Решетиловском районе Полтавской области.
 Песчаное — село в Сумском городском совете Сумской области.
 Песчаное — село в Белопольском районе Сумской области.
 Песчаное — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Песчаное — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Песчаное — посёлок в Купянском районе Харьковской области.
 Песчаное — село в Купянском районе Харьковской области.
 Песчаное — село в Чугуевском районе Харьковской области.
 Песчаное — село в Новокаховском городском совете Херсонской области.
 Песчаное — село в Золотоношском районе Черкасской области.

Озёра 
 Песчаное — озеро в Алтайском крае.
 Песчаное — озеро в Екатеринбурге.
 Песчаное — озеро в Челябинской области.
 Песчаное — озеро в Сахалинской области.
 Песчаное — озеро в Карелии.
 Песчаное — озеро в Ивановском районе Брестской области Белоруссии.

Другое 
 Песчаное — исторический район г. Мелитополь Запорожской области.
 Стадион ЦСКА «Песчаное» — ныне несуществующий стадион в Москве.

См. также 
 Песчаная
 Песчаный
 Песчаное Озеро
 Песчаное сельское поселение
 Песочное